Paulina de Württemberg (reina de Württemberg) (1800 - 1873).
 Paulina de Württemberg (duquessa de Nassau) (1810 - 1856).
 Paulina de Württemberg (princesa de Wied) (1877 - 1965).